Копа Кредифе 2012 () — 54-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Результаты матчей

Второй этап

Результаты матчей

Сводная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Эквадора 2012 на rsssf.com

2012
Эквадор
Спорт в Эквадоре в 2012 году